El término Estación de Goya puede hacer referencia a:

 Estación de Goya, estación del Metro de Madrid.
 Estación de Goya, una estación de Cercanías y de Media Distancia en Zaragoza.
 Estación Goya, la estación perteneciente al municipio de Goya, en la provincia de Corrientes, Argentina
 Estación de Goya, una estación desaparecida del tren Madrid-Navalcarnero-Almorox.